Albert Reinders (1968), Nederlands journalist
 Berend Reinders (1825-1890), Nederlands architect
 Carolien Driessen-Reinders (1968), Nederlands golfer
 Gé Reinders (1953), Nederlands zanger
 Geert Reinders (1737-1815), Nederlands immunoloog
 Gijsbert Reinders (1824-1852), Nederlands burgemeester
 Herman Reinders (1937), Nederlands burgemeester
 Vic Reinders, Nederlands kunstenaar

Zie ook 
 Reijnders (doorverwijspagina)